Дави́д Ашо́тович Манукя́н (), более известный как Да́ва (Dava), — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер и телеведущий.

Биография

Ранние годы 
Давид Ашотович Манукян родился 16 марта 1993 года в Новосибирске. В раннем возрасте занимался бальными танцами, затем перешёл в профессиональный спорт. В 2011 году стал победителем первенства России и серебряным призёром первенства мира по танцам. После окончания школы поступил в Сибирский институт управления. В 2017 году начал вести блог в «Инстаграме». По состоянию на 2020 год количество подписчиков составляет более 13 миллионов.

Музыкальная карьера 
Профессиональную карьеру певца начал в 2018 году, записав совместно с Кариной Кросс песню «Внутри» (чарт «ВКонтакте» — седьмое место; iTunes — десятое место). Следующим выходит трек «ХХХ» (чарт «ВКонтакте» — девятое место) на который позже был снят клип. В 2019 году записывает песню «Booom» (чарт «ВКонтакте» — 22 место).

В январе 2019 года попал в новости, когда с Кариной Кросc перекрыл улицу Новый Арбат ради съёмок клипа на записанную ими вместе песню «Booom». Внимание к себе они привлекли, однако получили десять суток административного ареста за «организацию массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» (статья 20.2.2 КоАП).

Через некоторое время выпускает череду синглов: «Кислород» (чарт «ВКонтакте» — первое место), «Танцуй как пчела» (чарт «ВКонтакте» — пятое место), «Милада» (чарт «ВКонтакте» — 11 место), «Дикая любовь», «Скорость» и «Инстамодель».

В 2019 году выпустил дебютный мини-альбом, получивший название «Сила притяжения», в который вошли 5 треков.

В октябре 2019 года получил платиновый диск за трек «Кислород».

20 декабря 2019 года выпустил клип на песню «Санта». По сюжету рэпер работает официантом на элитном новогоднем корпоративе, но после того как его оскорбляет один из гостей, устраивает в особняке вечеринку со своими друзьями.

В июне 2020 года получил два платиновых диска за треки «XXX» и «Booom».

25 июня 2020 года выпустил клип на трек «Чёрный бумер» (совм. с Серёгой), набравший более 50 миллионов просмотров.

В июле 2020 года выпустил дебютный студийный альбом под названием «Король».

12 августа 2020 года выпустил клип на трек «Ролекс» (совм. с Филипп Киркоров), набравший более 25 млн просмотров.

Телешоу 
В 2021 году участвовал в проекте телеканала «Россия-1» «Танцы со звёздами» и занял в нём второе место.

С 2021 года является ведущим реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «Ю».

В сентябре 2022 года стал членом жюри шоу «Битва поколений» на телеканале «Муз-ТВ».

В октябре 2022 года принял участие в шоу «Маска. Танцы» на канале СТС, где занял третье место.

В ноябре 2022 года стал участником шоу «Наследники и самозванцы» на телеканале «ТВ-3».

Личная жизнь 
С 7 августа 2019 года по 22 января 2021 года состоял в отношениях с Ольгой Бузовой.

Рейтинги 
В 2022 году занял 9 место в рейтинге инфлюенсеров-блогеров Romir Influence Ranking.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы и другие песни

Видеография

Примечания

Комментарии

Источники 

Певцы и певицы России
Танцоры России
Лайкеры России
Лайкеры по алфавиту
Тиктокеры России
Исполнители Atlantic Records Russia